Pessoas
Heloísa Helena - política brasileira
H.H. Manizer - um etnógrafo de nacionalidade russa
H.H. Sheike Tahnoon Bin Zayed Al-Nay Nan - um dos 17 filhos do monarca dos Emirados Árabes Unidos, o sultão Zayed Tahnoon
Howard Hughes - iniciais de seu nome  h. h
Hulk Hogan - lutador profissional

Outros
HH-60H - apelido para um helicóptero médio multifuncional bimotor
Habbo Hotel - uma comunidade virtual para adolescentes que reúne chat e jogo on-line
Saudação nazista - "Heil Hitler"
Objecto HH- objecto astronómico
HH - placa de veículo de Hamburgo, cidade-estado da Alemanha
Homem-hora - uma unidade, convencionada e subjetiva  Desambiguações de siglas
Happy hour - comemoração informal, feita geralmente por colegas de estudo e trabalho, após a execução de alguma tarefa ou ao fim de um expediente